4. Mistrzostwa Świata w Futsalu odbyły się w Gwatemali w dniach 18 listopada-3 grudnia 2000 roku. Mistrzem świata została Hiszpania.

Zespoły 
Afryka:  Egipt

Azja:  Kazachstan,  Iran,
 Tajlandia

Europa:  Chorwacja,  Rosja,  Holandia,  Hiszpania,  Portugalia

Ameryka Północna:  Kuba,  Kostaryka,  Gwatemala

Ameryka Południowa:  Argentyna,  Brazylia,  Urugwaj

Oceania:  Australia

Punktacja 
Za mecz wygrany przyznawano 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

Faza grupowa

Etap 1 
 Grupa A

18 listopada 2000

21 listopada 2000

23 listopada 2000

 Grupa B

20 listopada 2000

22 listopada 2000

23 listopada 2000

 Grupa C

19 listopada 2000

21 listopada 2000

23 listopada 2000

 Grupa D

20 listopada 2000

22 listopada 2000

23 listopada 2000

Etap 2 
 Grupa 1

26 listopada 2000

27 listopada 2000

29 listopada 2000

 Grupa 2

25 listopada 2000

26 listopada 2000

28 listopada 2000

Faza pucharowa

Półfinały 
1 grudnia 2000

Mecz o 3. miejsce 
3 grudnia 2000

Finał 
3 grudnia 2000

Daniel Javi Sánchez Javi Sánchez Javi Sánchez 

Anderson Manoel Tobías Vander 

Składy:

 Hiszpania
JESÚS (bramkarz), JULIO (kapitan), OROL, JAVI SÁNCHEZ, DANIEL, JAVI RODRIGUEZ, RIQUER, SANTI, ADEVA, PAULO ROBERTO

 Brazylia
LAVOISIER (bramkarz), MANOEL TOBIAS, FININHO, SCHUMACHER, LENISIO, FALCAO, VANDER, ANDERSON, INDIO, ANDRÉ

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w futsalu

Linki zewnętrzne 
 

2000 w futsalu
2000
2000 w Ameryce Północnej
Piłka nożna w Gwatemali